Okręty US Navy o nazwie USS  "Anguilla Bay":
Pierwszy "Anguilla Bay" (ACV-58) był lotniskowcem eskortowym typu Casablanca, który został przemianowany na "Corregidor" przed wodowaniem.
Drugi "Anguilla Bay" (CVE-96) był lotniskowcem eskortowym typu Casablanca, który został przemianowany na "Salamaua" przed wodowaniem.

Anguilla Bay